Duren Sawit (onderdistrict), onderdistrict van de stadsgemeente Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Duren Sawit (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.